Ниже представлен список хоккеистов, сделавших 250 и более голевых передач в регулярных сезонах Континентальной хоккейной лиги.
Игроки упорядочены по количеству голевых передач.

Легенда
 Команда — команда, в которой игрок сделал 250-ю передачу
 И — всего игр в регулярных сезонах КХЛ
 Г — всего голов в регулярных сезонах КХЛ
 П — всего передач в регулярных сезонах КХЛ
 О — всего очков в регулярных сезонах КХЛ

Ссылки 
 Официальный сайт КХЛ